Брент Спајнер () је амерички глумац, рођен 2. фебруара 1949. године у Хјустону (САД). Најпознатији је по улози андроида Дејте у серији Звездане стазе: Следећа генерација.

Филмографија 

|-
| 2016. || Дан независности: Нова претња || -{Independence Day: Resurgence}- || др Бракиш Окун || 
|-
| 2008. || Филм о суперхеројима || -{Superhero Movie}- || др Стром || 
|-
| 2005−2006. || || -{Threshold}- || ||
|-
| 2004. || Авијатичар || -{The Aviator}- || Роберт Грос || 
|-
| 2004. || || -{Gargoyles: The Complete First Season}- || || 
|-
| 2002. || Звездане стазе: Немезис || -{Star Trek: Nemesis}- || поручник Дејта || 
|-
| 2002. || || -{Master Of Disguise}- || || 
|-
| 2001. || Зовем се Сем || -{I Am Sam}- || продавац ципела || 
|-
| 2001. || || -{A Girl Thing}- || || 
|-
| 2000. || Батице, где су ми кола? || -{Dude, Where's My Car?}- || Пјер || непотписан
|-
| 1999. || || -{Introducing Dorothy Dandridge}- || || 
|-
| 1998. || Звездане стазе: Побуна || -{Star Trek: Insurrection}- || поручник Дејта || 
|-
| 1997. || || -{Out To Sea}- || || 
|-
| 1996. || Феномен || -{Phenomenon}- || || 
|-
| 1996. || Дан независности || -{Independence Day}- || др Бракиш Окун || 
|-
| 1996. || Звездане стазе: Први контакт || -{Star Trek: First Contact}- || поручник Дејта || 
|-
| 1994. || Звездане стазе: Генерације || -{Star Trek Generations}- || поручник Дејта || 
|-
| 1987−1994. || Звездане стазе: Следећа генерација || -{Star Trek: The Next Generation}- || поручник Дејта ||
|-
| 1981. || || -{Rent Control}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1949.
Људи из Хјустона
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн